Kirillovka, event. varianty Kyrilovka apod., (rusky Кирилловка / Kirillovka, ukrajinsky Кирилівка / Kirilivka) je toponymum, se kterým je možné se setkat u místních názvů v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku či v Kazachstánu:

Sídla podle zemí

Kirillovka – vesnice v okrese Ajyrtau regionu Severní Kazachstán.

Kirillovka – vesnice v Burlinském okrese v Altajském kraji.
 Kirillovka – vesnice v Belebejském okrese republiky Baškortostán.
 Kirillovka – vesnice v Klimovském okrese Brjanské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Přímořském okrese Novorossijska v Krasnodarském kraji.
 Kirillovka – vesnice v Sovětském okrese Kurské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Chomutovském okrese Kurské oblasti.
 Kirillovka – vesnice ve Volchovském okrese Leningradské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Ljuberckém okrese Moskevské oblasti.
 Kirillovka je bývalá vesnice v okrese Chimki, nyní čtvrť města Chimki v Moskevské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v okrese Arzamas Nižněnovgorodské oblasti.
 Kirillovka – vesnice ve Spasském okrese Nižněnovgorodské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Novgorodském okrese Novgorodské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Ubinském okrese Novosibirské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Okonešnikovském okrese Omské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Dolžanském okrese Orelské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Bašmakovském okrese Penzské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v městské části Čajkovského v Permském kraji.
 Kirillovka – vesnice v Partizanském okrese v Přímořském kraji.
 Kirillovka – vesnice v Sapožkovském okrese Rjazanské oblasti.
 Kirillovka – vesnice ve Stavropolském okrese Samarské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v okrese Bugulma v Tatarstánu.
 Kirillovka – vesnice ve Vysokogorském okrese v Tatarstánu.
 Kirillovka – vesnice v okrese Odojevském okrese Tulské oblasti.

Sporné území mezi Ruskem a Ukrajinou, de facto součást Ruské federace
 Kirillovka – zaniklá vesnice v Černomořské oblasti.

Kirillovka – vesnice v Caričanském okrese Dněpropetrovské oblasti, zlikvidovaná v roce 1993.
 Kirillovka – vesnice veVolnovachském okrese Doněcké oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Nikolském okrese Doněcké oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Akimovském okrese Záporožské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Dobroveličkovském okrese Kirovohradské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Kodymském okrese v Oděské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Podolském okrese Oděské oblasti.
 Kirillovka (do roku 2016 – Červonoarmejskoje Vtoroye ) – vesnice ve Volčanském okrese Charkovské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Krasnogradském okrese Charkovské oblasti.
 Kirillovka – vesnice v Korjukovském okrese Černihivské oblasti.

Řeky 
 Kirillovka (přítok Malého Kemčuga), povodí Kemčugu
 Kirillovka (přítok Ubur–Katanca), povodí Menzy
 Kirillovka (přítok Salčigy), Parabelská pánev

Související články 
 Kirill
 Kirillov
 Kirillovo
 Kirillovskaja
 Kirillovskoje
 Kirilovka